Schu bezeichnet:

 Schu, ägyptische Gottheit 
 Schu (Kasachstan), Stadt in Kasachstan
 einen Fluss in Kirgisistan und Kasachstan, siehe Tschüi (Fluss)

Schu ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Schu (1892–1965), deutscher Bischof

Schu ist der Künstlername von:

 ManfreDu Schu, österreichischer Künstler  

Siehe auch:
 Shu Han, chinesische Shu-Dynastie (221–263)
 Shu
 Schuh (Begriffsklärung)
 Schoo